Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Carretero-Diaz che ha battuto in finale Christophe Van Garsse 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Markus Hantschk (secondo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (primo turno)

 Christophe Van Garsse (finale)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Julien Boutter (quarti di finale)
 Radek Štěpánek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1999